Бо́ян Горгие́вски (правильнее Джёргиевски; ; 25 января 1992, Скопье) — северомакедонский футболист, правый защитник.

Карьера

Клубная 
В девять лет начал заниматься футболом в школе клуба «Работнички». В детстве играл на позиции нападающего, но затем по совету тренера стал правым защитником. В начале карьеры выступал за македонские футбольные клубы «Вардар» и «Металлург» (Скопье).

В декабре 2011 года подписал контракт с БАТЭ, но отдан в аренду на сезон в латвийский «Сконто». Стал вице-чемпионом и обладателем Кубка Латвии 2012 года.

1 февраля 2013 года по соглашению между БАТЭ и македонским «Металлургом» вернулся в клуб из Скопье. Становился вице-чемпионом Македонии (2012/13), финалистом Кубка (2013/14), участвовал в матчах еврокубков.

В июле 2016 года перешёл в болгарский «Нефтохимик», но спустя полгода покинул клуб. Также играл за сербскую «Мачву», албанскую «Теуту» и различные клубы Македонии. В 2020 году подписал контракт с клубом второго дивизиона Македонии «Кит-Го» (Пехчево).

В сборной 
Вызывался в юношескую и молодёжные сборные Македонии.

Достижения 
 Обладатель Кубка Латвии: 2012

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Вардар»
Игроки ФК «Металлург» Скопье
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Горизонт Турново»
Игроки ФК «Нефтохимик» Бургас
Игроки ФК «Победа»
Игроки ФК «Мачва»
Игроки ФК «Теута»
Игроки ФК «Работнички»
Игроки ФК «Шкупи»